Симашке́вич () — фамилия.

Известные носители:
 Митрофан (Симашкевич) (1845—1933) — деятель григорианского раскола с титулом «митрополит Новочеркасский и Северо-Кавказский», до 1926 года — епископ РПЦ (митрополит Донской и Новочеркасский).
 Симашкевич, Николай Васильевич (1875—1938) — украинский общественный деятель, педагог; член Украинской Центральной рады.